Sierakowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Sierakowo, un village dans le powiat de Golub-Dobrzyń
 Sierakowo, un village dans le powiat de Mogilno

dans la voïvodie de Mazovie
 Sierakowo, un village dans le powiat de Płońsk
 Sierakowo, un village dans le powiat de Przasnysz

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Sierakowo, un village dans le powiat de Kościan
 Sierakowo, un village dans le powiat de Rawicz
 Sierakowo, un village dans le powiat de Słupca

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Sierakowo, un village dans le powiat de Police
 Sierakowo, un village dans le powiat de Stargard